Лейша Хейли (; род. 11 июля 1971 года, Окинава, Япония) — американская актриса и певица, участница музыкального дуэта Uh Huh Her. Наиболее известна по роли Элис Пьезаки в сериале «Секс в другом городе».

Ранняя жизнь 
Хейли родилась на острове Окинава, Япония, и выросла в Америке, в Белвью, штат Небраска. Училась в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке.

Карьера

Музыкальная деятельность 
Со своей однокурсницей по Академии, Хизер Гроди, в 1991 году основала поп-дуэт The Murmurs. Вместе они выпустили несколько альбомов и гастролировали с концертами, успев также побывать на женском фестивале «Lilith Fair». В 2001 году они сменили название на Gush. Группа распалась в 2008, когда Хейли получила роль в сериале «Секс в другом городе».

В 2007 году Хейли и Камила Грей основали электропоп-дуэт Uh Huh Her.

Хейли — одна из со-авторов песни «Don’t Bother» певицы Шакиры, вошедшей в её альбом «Oral Fixation, Vol. 2».

Актёрская деятельность 
Она дебютировала телевидении с эпизодической ролью в сериале «Парень познаёт мир» в 1996 году, а в 1997 впервые появилась на большом экране в фильме «Всё обо мне».

С 2004 по 2009 год Хейли исполняла роль Элис Пьезаки в телесериале канала Showtime «Секс в другом городе».

В 2009 году сыграла в инди-фильме «La cucina», снискавшим признание критиков.

Хейли появлялась в рекламах йогурта «Yoplait» и автомобилей марки «BMW». В апреле 2008 года была названа представителем авиакомпании «Olivia Travel».

В 2015 году исполнила роль Амелии Новак в эпизоде сериала «Сверхъестественное». В 2017 году появилась в двух сериях комедийного сериала «Кремниевая долина».

Личная жизнь 
Хейли — открытая лесбиянка. С 1996 по 2001 год встречалась с исполнительницей k.d. lang. С 2004 по 2010 состояла в отношениях с Ниной Гардуно.

С 2011 года встречалась с Камилой Грей, коллегой по музыкальной группе Uh Huh Her. Они расстались в 2016.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Гитаристы США
ЛГБТ в музыке